Президент Гвинейской Республики () — глава Гвинейской Республики.

Согласно Конституции 23 декабря 1990 года избирался всенародным голосованием сроком на 5 лет с правом переизбрания на второй срок. После изменения Конституции в 2001 году Президент избирался на срок в 7 лет с правом переизбрания неограниченное количество раз. Президент Гвинейской республики является главнокомандующим вооруженными силами, формирует и возглавляет правительство. Президент также назначает Премьер-министра Гвинеи, хотя такой пост Конституцией не предусмотрен.

История 
Пост Президента Гвинейской республики был учрежден Конституцией 10 ноября 1958 года. Согласено ей и принятым в последующие годы поправкам Президент Гвинейской республики избирался всеобщим и прямым голосованием сроком на 7 лет. Он являлся главой государства, главой правительства (Кабинета Министров, состоявшего из министров и государственных секретарей), и главнокомандующим вооруженными силами, а также представлял страну за рубежом. Президент назначал и смещал министров и других гражданских и военных должностных лиц. Первым президентом с формулировкой «по полномочию правительства» стал 10 ноября 1958 года Ахмед Секу Туре, который был официально избран на этот пост в ходе первых всеобщих президентских выборов 15 января 1961 года. До этого, с момента провозглашения независимости 2 октября 1958 года до принятия Конституции, председатель Правительственного совета Гвинеи Ахмед Секу Туре также возглавлял государство и правительство и официально именовался Президентом Гвинейской республики. Он переизбирался на пост Президента Республики в 1968, 1974 и 1982 годах.

Президент Гвинейской республики Лансана Конте был назначен на этот пост в 1984 году решением Военного комитета национального возрождения. После принятия Конституции 1990 года он был избран Президентом Республики на многопартийных выборах 19 декабря 1993 года. Переизбирался 14 декабря 1998 года и 21 декабря 2003 года (на срок до декабря 2010 года).

Лансана Конте скоропостижно скончался 22 декабря 2008 года и, согласно Конституции, его обязанности перешли к Президенту Государственного собрания (то есть к председателю парламента) Абубакару Сомпаре, который в течение 60 дней должен был провести выборы нового Президента Республики. Однако 24 декабря 2008 года обязанности Президента Республики были переданы капитану Муссе Дади Камаре по согласованию между правительством Премьер-министра Ахмеда Тидиане Суаре и военными, создавшими Национальный совет за демократию и развитие. Срок полномочий Муссы Дади Камары определён в два года, до конца декабря 2010 года, когда должны состояться свободные выборы.

Список президентов 

Политики Гвинеи
Списки:Гвинея